Holsteinborg kan syfta på:

 Holsteinborgs slott – ett slott på Södra Själland i Slagelse kommun
 Holsteinborgs socken – en socken i Roskilde stift
 Grevskapet Holsteinborg – ett danskt grevskap
 Frederick Conrad von Holstein-Holsteinborg (1704–1749), tysk militär

Se även
 Holsteinsborg – danskt namn en stad i kommunen Qeqqata på Grönland, se Sisimiut